Kalamakion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalamákion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Kalamaki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 

Robotskapade Greklandförgreningar